Le championnat international 2013 est la deuxième édition de ce tournoi de snooker professionnel classé comptant pour la saison 2013-2014. Il s'est déroulé du 27 au  à Chengdu en Chine.

Dotation

Matchs d'invitation

Tableau final

Première partie

Deuxième partie

Finale

Qualifications

Centuries

Dans le tableau final

Au cours des qualifications

Notes et références 

Sport à Chengdu
Snooker en 2013
Sport en Chine en 2013
Sport en octobre 2013
Sport en novembre 2013
2013